Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Вірджинія Вейд з рахунком 4–6, 2–6, здобувши свій перший титул на турнірах Великого шолома.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Вірджинія Вейд — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Біллі Джин Кінг (фіналістка)
 Енн Гейдон-Джонс (півфіналістка)
 Джуді Тегарт-Далтон (чвертьфіналістка)
 Маргарет Корт (чвертьфіналістка)
 Марія Буено (півфіналістка)
 Вірджинія Вейд (Чемпіонка)
 Марі-Анн Ейсел (1 коло)
 Крісті Піджон (2 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1968 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1968 у жіночому тенісі
1968 в американському спорті